Bo Hansen er navnet på flere personer:

 Bo Hansen – en dansk fodboldspiller
 Bo Hansen (politiker) – borgmester i Svendborg
 Bo Hr. Hansen – dansk manuskriptforfatter